KTO – skrótowiec oznaczający w terminologii wojskowej kołowy transporter opancerzony oraz kurs taktyczno-operacyjny.
 KTO – teatr w Krakowie
 KTO – nazwa francuskiego programu telewizyjnego o tematyce katolickiej
 Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe – kłodzkie stowarzyszenie edukacyjne i  organizacja pozarządowa.

Zobacz też 
 KTO Rosomak
 Kto To